Christoph Krutzler (1978) – attore austriaco
 Eszter Krutzler (1981) – ex sollevatrice ungherese
 Hans Krutzler (1913–1991) – politico austriaco